El término Guerras otomano-persas o turco-persas se refiere a una serie de conflictos militares entre el Imperio otomano y las distintas dinastías de Persia: 

 Batalla de Chaldiran (1514)

 Guerra otomano-safávida de 1532-1555 
 Guerra otomano-safávida de 1578-1590 
 Guerra otomano-safávida de 1603-1618 
 Guerra otomano-safávida de 1623-1639 
 Guerra otomano-persa de 1730-1736 
 Guerra otomano-persa de 1743-1746 
 Guerra otomano-persa de 1775-1776 
 Guerra otomano-persa de 1821-1823, termina con el reconocimiento de las fronteras establecidas en el Tratado de Zuhab.